Straight to Hellkan syfta på

 Straight to Hell (sång) – en låt av The Clash
 Straight to Hell (film) – en action-komedi från 1987
 Straight to Hell (musikalbum) – ett musikalbum av Hank Williams III